Анна де Рога́н ():
 Роган, Анна де (; 1485—1529) — французская аристократка дома Роганов.
 Роган, Анна де (; 1584—1646) — французская поэтесса и деятельница кальвинизма, сестра герцога Анри де Рогана.
 Роган-Шабо, Анна де (; 1648—1709) — французская аристократка, фаворитка Людовика XIV.
 См. также 
 Роган (значения)

 Примечания